La gara di sciabola a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2016 si è svolta il 25-26 aprile 2016 al Arena Carioca 3 di Rio de Janeiro.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Piazzamenti

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-12º posto

Tabellone 13º-16º posto

Classifica finale

Riferimenti
 

Campionati mondiali di scherma 2016